Il existe deux communes belges nommées Hermalle et situées en Région wallonne dans la province de Liège :
 Hermalle-sous-Huy section d’Engis
 Hermalle-sous-Argenteau, section d’Oupeye